Лос Колорадос има више значења:

 Лос Колорадос, Лас Колорадас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Колорадос (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Колорадос (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Колорадос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Колорадос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Колорадос (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Колорадос (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Колорадос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Колорадос (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику